Le qualificazioni del singolare maschile del Torneo di Wimbledon 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Alessandro Giannessi (primo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)
  Tennys Sandgren (secondo turno)
  Lukáš Lacko (ultimo turno)
  Andrej Rublëv (qualificato)
  Gō Soeda (secondo turno)
  Blaž Kavčič (primo turno)
  Darian King (ultimo turno)
  Illja Marčenko (qualificato)
  Luca Vanni (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (qualificato)
  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Laslo Đere (primo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)
  Peter Polansky (ultimo turno)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)

  Reilly Opelka (primo turno)
  Jürgen Melzer (primo turno)
  Aleksandr Bublik (ultimo turno)
  Paul-Henri Mathieu (ultimo turno)
  Taylor Fritz (qualificato)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (qualificato)
  Stéphane Robert (primo turno)
  Quentin Halys (secondo turno)
  Jan Šátral (primo turno)
  Gerald Melzer (ultimo turno)
  Adrián Menéndez-Maceiras (secondo turno)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Lee Duck-hee (primo turno)
  Andrej Martin (primo turno)
  Stefan Kozlov (secondo turno)

Qualificati

  Simone Bolelli
  Stefanos Tsitsipas
  Taylor Fritz
  Peter Gojowczyk
  Andrej Rublëv
  Alexander Ward
  Andrew Whittington
  Lukáš Rosol

  Illja Marčenko
  Daniel Brands
  Serhij Stachovs'kyj
  Ruben Bemelmans
  Christian Garín
  Sebastian Ofner
  Stefano Travaglia
<li>  Nicolás Jarry

Lucky Loser
  Aleksandr Bublik

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2017